Буревісник — рід морських птахів
 «Буревісник» — підприємство оборонно-промислового комплексу України в Києві
 «Буревісник» — добровільне спортивне товариство, що об'єднувало студентів і професорсько-викладацький склад вишів СРСР
 «Буревісник» — жіноча команда з гандболу з міста Черкаси
 «Буревісник»— клуб з хокею з м'ячем з Москви
 «Буревісник» — український футбольний клуб з села Петрового Знам'янського району Кіровограської області
 «Буревісник» — український радянський футбольний клуб із Полтави
 «Буревісник-Ельбрус» — український футбольний клуб з міста Кропивницький
 «Буревісник» — російська крилата ракета з ядерним рушієм

Буревісник — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим

Буревісник — село, Єгіндикольський район, Акмолинська область
 Буревісник — село, Наурзумський район, Костанайська область

Буревісник — станція Нижньогородского метрополітену.